Fritz Schmidt (Generalkommissar) (1903–1943), Generalkommissar in Nederland
 Fritz Schmidt (Gestapo) (1908–??),  Gestapo-beambte en SS-Sturmbannführer
 Fritz Schmidt (voetballer) (1927), Duits voetballer
 Fritz Schmidt (hockeyer) (1943), Duits hockeyer